«The Post War Dream» () — песня британской прогрессивной рок-группы Pink Floyd с альбома The Final Cut (1983 г.).

О песне 

Во вступлении к песне звучит автомобильное радио, переключаемое с одной станции на другую, и его можно увидеть в короткометражном фильме «The Final Cut».

[переключение радио]

[переключение радио]

[переключение радио]

После озвученного объявления по радио о том, что замена Atlantic Conveyor, корабля, потерянного во время Фолклендской кампании, будет построена в Японии. Тексты песен Уотерса относятся к его умершему отцу, потере британской судостроительной промышленности Японией и Маргарет Тэтчер (в тексте Уотерс её называет «Мэгги» ()), прежде чем перейти к следующей композиции — «Your Possible Pasts», переписанной версии песни, отвергнутой для The Wall.

Композиция 
Песня длится 3 минуты и состоит из множества звуковых эффектов, таких как гребные лодки и крики, типичные для альбома, на котором она была выпущена. Сама музыка начинается тихо с фисгармонии и приглушённого вокала Уотерса, в дополнение к звукам некоторых оркестровых инструментов. Это переходит в более громкую, более театральную секцию, в которой доминируют электрогитары. Во время этой конкретной части Уотерс начинает кричать, что определённо контрастирует с его манерой пения во время предыдущей части песни.

Мелодия первой части сильно напоминает песню Джона Прайна 1971 года «Sam Stone» о трагической судьбе ветерана войны. Обе песни имеют одинаковую последовательность аккордов, инструментовку и мелодию. Они даже написаны в одной и той же тональности (фа мажор).

Участники записи 
 Роджер Уотерс — вокал, бас, акустическая гитара, звуковые эффекты
 Дэвид Гилмор — гитара
 Ник Мейсон — барабаны
 Майкл Кэймен — фисгармония

Примечания 

Песни Pink Floyd
Песни 1983 года
Песни на английском языке
Антивоенные песни
Рок-баллады